Копылиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Копылиха — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Копылиха — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Копылиха — деревня в Уренском районе Нижегородской области.